Benton Falls steht für
 Benton Falls (Band), eine amerikanische Emoband
 Benton Falls (Maine), einen Ort im Kennebec County, im US-Bundesstaat Maine